Nephthea arvispiculosa är en korallart som beskrevs av Thomson och Dean 1931. Nephthea arvispiculosa ingår i släktet Nephthea och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
arvispiculosa